Hannah Lochner (1993), een Canadees actrice
 Stefan Lochner, een Duits schilder die vanaf 1442 tot zijn dood actief was in de omgeving van Keulen